Gniffke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gniffke (1895–1964), deutscher Politiker (SPD und SED)
 Kai Gniffke (* 1960), deutscher Journalist, Chefredakteur von ARD-aktuell
 Michael Gniffke (* 1967), deutscher Opernsänger (Tenor)